В Соединённых Штатах Америки насчитывается 7 округов с названием Тейлор ():
 Тейлор — округ в штате Айова.
 Тейлор — округ в штате Висконсин.
 Тейлор — округ в штате Джорджия.
 Тейлор — округ в штате Западная Виргиния.
 Тейлор — округ в штате Кентукки.
 Тейлор — округ в штате Техас.
 Тейлор — округ в штате Флорида.